As Repúblicas bálticas foram três repúblicas que pertenceram à União Soviética (RSS da Lituânia, RSS da Letônia e RSS da Estónia) durante o período de 1940 a 1991.

Os três países foram soberanos entre 1918 e 1940, ano no qual foram anexados pela União Soviética, seguido por um período de ocupação alemã entre 1941 e 1944-1945. Recuperaram a independência em 1991 e atualmente são conhecidos como Estados bálticos.

Durante o período que fizeram parte da URSS as três repúblicas eram chamadas de Tribalticas termo depreciativo na língua russa (significavam "territórios bálticos"). Os habitantes dos três países preferiam o termo "Balticas".

A maioria dos países ocidentais considerou que a incorporação da Lituânia, Letónia e Estónia na URSS tinha sido ilegal, e formalmente não as consideravam parte da União Soviética. Esta interpretação legal mantém-se hoje em dia e é partilhada pelos governos e pela maior parte da população dos três países.

Ver também
 RSS da Estônia - Estónia
 RSS da Letônia - Letónia
 RSS da Lituânia - Lituânia
 Revolução Cantada
 Cadeia Báltica

União Soviética